Рулево — топоним:

Украина 
 Львовская область
 Рулево —  село в Яворовском районе.

Латвия 
 Латгалия
 Рулево — посёлок в Рунденской волости Лудзенского края.